La saison 1951-1952 du championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. La  disputée sous forme d'une ligue unique.

Dix-neuf équipes se rencontrèrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage du championnat de 19 à 17 clubs, les 4 derniers du classement furent relégués et les 2 premiers de DDR-Liga (la deuxième division est-allemande) sont promus.

La BSG Turbine Halle fut sacré trois journées avant la fin. Elle remporta le titre avec 4 points d'avance sur le SG Volkspolizei Dresden (par ailleurs vainqueur de la Coupe de RDA) et 6 sur le tenant du titre, le BSG Chemie Leipzig. C'était le  de champion de RDA de l'histoire du club après celui obtenu en 1948.

 Avant la saison 
En plus des deux montants sportifs (BSG Zentra Wismut Aue et BSG Anker Wismar) un troisième club fut versé en Oberliga par décision politique: le SV Volkspolizei Vorwärts Leipzig. Cette "Sportvereinigung" fut créée le . Elle fut directement placée en Oberliga comme représentante de l'Armeesportvereinigung Vorwärts.

Deux équipes berlinoises présentes la saison précédente, la SG Union Oberschöneweide et le VfB Pankow avaient cédé leur place  respectivement à la BSG Motor Oberschöneweide et à la BSG Einheit Pankow. Il y eut donc 19 équipes dans ce championnat

 Les 19 clubs participants 

 Compétition 
 Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|
{{Classement fin
|couleur1=
|article1=Champion de RDA
|couleur2=
|article2=Relégation directe en DDR-Liga|abréviations=(T) Tenant du titre(C) Vainqueur de la Coupe de RDA() Promu de DDR-Liga(P) Promu par décision politique
}}
|}

Statistiques

Effectif de l'équipe championne 1951-1952

Meilleurs buteurs 1951-1952 
1.233 buts (moyenne de 3,6 par match) futr inscrits lors de cette saison. La plus large victoire (9-0) fut réalisé parle Motor Dessau contre Einheit Pankow (9-0), le  et Rotation Dresden, le  face à Motor Gera.

Parmi les matches les plus riches, il y eut Fortschritt Meerane-Aktivist Brieske Ost (7-2), le  ; Chemie Leipzig-Fortschritt Meerane (8-1) le  et Turbine Erfurt-Motor Gera (7-2), le .

Deux joueurs se partagèrent le titre de meilleur buteur, avec 27 buts : Rudolf Krause (BSG Chemie Leipzig) et Kurt Weißenfels (BSG Lokomotive Stendal).

Spectateurs 
Un total de  assistèrent aux 342 rencontres, soit une moyenne de  par match pro Spiel. La plus large assistance fut enregistrée lors du "derby" Rotation Dresden-SG Volkspolizei Dresden, le , avec .

Changements d'appellation 
Avant le début de la saison, les dénominations des promus furent modifiées.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
RDA
1951 en Allemagne de l'Est
1952 en Allemagne de l'Est